99 Cents oder 99 Cent steht für:
 99 Cents, Album (2003) von Chicks on Speed
 99¢, Album  (2016) von Santigold

Siehe auch:
 Gebrochener Preis